soera, een deel van de Qu'ran.
Sura (rivier) in Rusland.
Sura (Lycië), stad in het oude Klein-Azië.
Sura (Syrië), stad aan de Eufraat in het noorden van het oude Syrië.
Sura (Babylonië), stad aan de Eufraat in het zuiden van het oude Babylonië.
Sura (cognomen), Romeinse familiebijnaam.
Sura (geslacht), een geslacht van wespvlinders
de voorkeltische naam van de rivier de Sûre.
 Sura van Dordrecht, een christelijk heilige.